El término MDA, una sigla, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Model Driven Architecture, una arquitectura dirigida por modelos;
 a Mail Delivery Agent, un agente de entrega de correo;
 a Monochrome Display Adapter, un estándar de tarjeta gráfica;
 a la tenamfetamina, una sustancia alucinógena (no confundir con MDMA ni con MDEA);
 a millones de años, cuyo símbolo internacional es Ma (por mega annum, «megaaño») pero que también se abrevia con frecuencia MdA;
 a MDA, una serie de televisión.